Kim Christensen kan henvise til flere personer:

 Kim Christensen (fodboldspiller, født 1979) – dansk fodboldspiller (målmand), født i 1979
 Kim Christensen (fodboldspiller, født 1980) – tidligere dansk fodboldspiller (angriber), født i 1980

Se også
 Kim Juhl Christensen – dansk kuglestøder, født i 1984.
 Kim Kristensen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller, født i 1975.
 Kim Kristensen (journalist) – dansk journalist, født i 1965.
 Kim Kristensen (hofmarskal) (født 1964) – dansk officer og hofmarskal